UTG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Quthing (Lesotho)
 UTG – ufficio territoriale di governo, organo amministrativo statale noto come prefettura